— аниме, продолжение сериала «Школьные войны», основано на манге Юдзи Сиодзаки.

Сюжет 
После смерти Тотаку, школа Кёсё, во главе которой стоит одержимый драконом Сосо Мотоку, переходит к активным действиям по захвату территории Канто. Противостоять им могут только школы Сэйто и Нанъё. Каждый из бойцов унаследовал судьбу одного из древних воинов и может либо следовать ей, либо бороться, пытаясь изменить её. Наиболее сильные воины стали обладателями душ древних героев, материализующихся в виде драконов. Драконы пытаются подчинить носителей своей воле, противостоять дракону — тяжёлая задача. По легенде помочь удержать (а если надо, то и пробудить) дух дракона может легендарный артефакт «Нефрит дракона», борьба за который является одной из центральных линий повествования. В сериале у лидеров Сэйто и Нанъё появятся способности использовать драконов без потери контроля над своими действиями.

Основные персонажи 
Каждому персонажу соответствует дух героя эпохи Троецарствия. Духи влияют на судьбу персонажей, например, если герой древности побеждал другого, то и персонаж, которому соответствует этот дух, будет иметь преимущество в бою с обладателем побеждённого в прошлом духа.

Нанъё гакуин () : академия Наньян/ Соответствует царству У 
 — второй год академии Нанъё. Глава академии Нанъё. Носительница водяного дракона. Любительница поесть и поспать. : Соответствующий дух: Сунь Цэ

 — третий год академии Нанъё. Одна из четырёх Демонов академии Нанъё. Неравнодушна к Садзи Гэмпо. Также является носителем дракона. : Соответствующий дух: Люй Мынь полководец в армии Сунь Цюаня. Руководил операцией в ходе которой был убит Гуань Юй.

 — второй год академии Нанъё. Один из четырёх Демонов академии Нанъё. Тайно влюблён в Сонсаку Хакуфу. : Соответствующий дух: Чжоу Юй.

 — здоровый «шкаф», обладающий огромными мускулами, устрашающим лицом и добрым характером. Очень гордится своими мускулами, однако несмотря на это он часто проигрывает оппонентам. 3 год академии Нанъё. Является одним из четырёх Демонов академии Нанъё. : Соответствующий дух: Юэ Цзю

 — третий год академии Нанъё. Настоящее имя Оин Сиси. Один из четырёх Демонов академии Нанъё. : Соответствующий дух: Цзо Цы.

Кёсё гакуин () : академия Сюйчан. Соответствует царству Вэй 
 — третий год академии Кёсё. Глава академии Кёсё. Одержим красным драконом древнего короля демонов. : Соответствующий дух: Цао Цао основатель царства Вэй.

 — третий год академии Кёсё. Доверенное лицо Сосо Мотоку. : Соответствующий дух: Го Цзя

 — второй год академии Кёсё. Доверенное лицо Сосо Мотоку. Отстаивает принципы честной борьбы. : Соответствующий дух: Сяхоу Дунь спас жизнь Цао Цао в походе против Дун Чжо.

 — второй год академии Кёсё. Советница академии Кёсё. : Соответствующий дух: Сыма И

Сэйто гакуэн () : школа Чэнду. Соответствует царству Шу 
 — третий год академии Сэйто. Использует легендарный полулунный меч зелёного дракона гуань дао. Тайно влюблена в Рюби Гэнтоку. : Соответствующий дух: Гуань Юй названный брат Лю Бэя. После смерти обожествлён, под именем Гуань-ди почитается у китайцев богом войны (отсюда постоянные выражения в отношении Канъу "Бог войны", "богиня войны"). Канъу везде ходит с гуань дао изобретенной Гуань Юем глефой, с которой его принято изображать.

 — второй год школы Сэйто. Глава школы Сэйто. Носитель золотого дракона. Сражениям и тренировкам предпочитает книги. : Соответствующий дух: Лю Бэй основатель царства Шу.

 — первый год школы Сэйто. Честна и прямолинейна, постоянно устраивает взбучки Рюби, чтобы заставить её тренироваться. : Соответствующий дух: Чжан Фэй названный брат Лю Бэя. Отличался горячим нравом. Погиб после того, как избил нескольких подчиненных офицеров. Они его зарезали и ушли в У.

 — младшего школьного возраста, воспитывалась в монастыре. В Сэйто поступает лишь в конце 2-го сезона, но уже до этого выступает в роли советника академии. С успехом организует стратегическое планирование, интриги, включая убийства, идеологическую обработку войск. Любимое развлечение на свежем воздухе, как и подобает древнекитайскому мудрецу-интеллигенту рыбная ловля. : Соответствующий дух: Чжугэ Лян, советник и полководец Лю Бэя, после его смерти по существу определявший политику царства Шу, командовал пятью походами Шу на Вэй и покорением племён юга Сычуани. Считается святым у даосов. Его доклады считаются классическими произведениями китайской литературы этого времени.

Ракуё коко () : старшая школа Лоян 
 — третий год школы Ракуё. Специалист по интригам, всегда ведёт свою игру.

Позже рядом с академией появляется другая и полностью её уничтожает.
Враг Царство Ха. Школа состоящая из профессионалов.

Список серий

Музыка 
 Открывающая тема — «HEART&SOUL» («Сердце и душа»), исполняет Маи Кариюки ()
 Закрывающая тема — , исполняет Иори ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 

Школьные войны
Манга 1998 года
Аниме 2007 года
Мультфильмы о реинкарнации